Por Ayacucho puede entenderse varias localidades:
 Huamanga, ciudad del Perú;
 Ayacucho, localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Ayacucho, localidad de Bolivia;
  Ayacucho, cráter del planeta Marte;
 Puerto Ayacucho, ciudad de Venezuela;
 Villa Ayacucho, localidad del partido de General San Martín (provincia de Buenos Aires, Argentina) dentro del Gran Buenos Aires.
 Calle Ayacucho, importante calle del centro de Medellín, denominada así en honor y referencia a la batalla de Ayacucho en el Perú.

También hace referencia a algunas subdivisiones administrativas de América del Sur:
 al departamento de Ayacucho, en el Perú;
 al partido de Ayacucho, de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 al departamento Ayacucho, de la provincia de San Luis (Argentina);

Además, refiere:
 a la batalla de Ayacucho;
 a los ayacuchos, mote con el que se designaba a los militares españoles que participaron en la Batalla de Ayacucho y que a su vuelta a España protagonizaron la vida política del reinado de Isabel II;
 Estación Ayacucho, nombre de una estación del metro de Lima.
 Estación Ayacucho, nombre de una estación del ferrocarril Roca de la ciudad de Ayacucho en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Departamento de Ayacucho, antigua entidad administrativa de segundo nivel de la Confederación Perú-Boliviana.